Boateng é um sobrenome de origem africana. Na Wikipédia pode referir-se a:

Charles Boateng (1989) - futebolista de Gana.
Daniel Jesse Boateng (1992) - futebolista de Gana.
Derek Boateng (1983) - futebolista de Gana.
Eric Boateng (1985) - basquetebolista britânico.
George Boateng (1975) - futebolista neerlandês de origem ganesa. 
Gideon Boateng (1991) - futebolista de Gana.
Jérôme Agyenim Boateng (1988) - futebolista alemão de origem ganesa. 
Joshua Boateng (1987) - futebolista de Gana.
Kevin-Prince Boateng (1987) - futebolista alemão de origem ganesa.
Kwaku Boateng (1926–2006) - político de Gana.
Kwame Boateng (1992) - futebolista de Gana.
Nelson Boateng (1968) - corredor de Gana.
Ozwald Boateng (1967) - estilista britânico.
Paul Boateng (1951) - político britânico.
Robert Boateng (1974) - futebolista de Gana.

Desambiguações de sobrenomes